Ша́ля — фамилия и топоним.
 Шаля, Херолинд (род. 1992) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Населённые пункты 
 Россия
 Шаля — посёлок городского типа в Свердловской области России.
 Шалинский городской округ

 Словакия
 Шаля — город в южной Словакии.
 Шаля — район Словакии.

Железнодорожная станция 
 Шаля — участковая станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке.

Реки 
 Шаля — река в России (Свердловская область), левый приток реки Сылва.
  — река в Албании, правый приток Дрина.

См. также 
 Шали
 Шаля-Новина — польский дворянский герб.
 Сала